|-
| 179001 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179002 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179003 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179004 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179005 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179006 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179007 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179008 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179009 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179010 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179011 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179012 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179013 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179014 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179015 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179016 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179017 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179018 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179019 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179020 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179021 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179022 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179023 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179024 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179025 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179026 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179027 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179028 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179029 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179030 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179031 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179032 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179033 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179034 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179035 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179036 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179037 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179038 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179039 - || || 9 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179040 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179041 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179042 - || || 18 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179043 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179044 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179045 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179046 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179047 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179048 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179049 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179050 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179051 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179052 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179053 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179054 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179055 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179056 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179057 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179058 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179059 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179060 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179061 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179062 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179063 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179064 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179065 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179066 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179067 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179068 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179069 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179070 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179071 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179072 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179073 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179074 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179075 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179076 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179077 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179078 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179079 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179080 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179081 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179082 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179083 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179084 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179085 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179086 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179087 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179088 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179089 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179090 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179091 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179092 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179093 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179094 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179095 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179096 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179097 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179098 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179099 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179100 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9